Grezzo – petrolio allo stato in cui viene estratto dai giacimenti
 Grezzo – minerale grezzo
 Grezzo – azienda produttrice di videogiochi
 Grezzo – frazione di Bardi in provincia di Parma
 Grezzo 2 – un videogioco italiano del 2012